В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Indianapolis 1984, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Клаудія Монтейру і Івонн Вермак виграли титул, у фіналі перемігши пару Беверлі Моулд і Елізабет Смайлі 6–7, 6–4, 7–5.

Сіяні пари 

 Ілана Клосс /  Хетер Ладлофф (чвертьфінал)
 Лі Антонопліс /  Барбара Джордан (1-ше коло)

 Лесті Аллен /  Джоанн Расселл (1-ше коло)
 Клаудія Монтейру /  Івонн Вермак (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Indianapolis